Alexandre Fernando (Frankfurt am Main, Cidade Imperial Livre de Frankfurt,  Santo Império Romano, 21 de março de 1704  - Ratisbona, Cidade Imperial Livre de Regensburg, Santo Império Romano, 17 de março de 1773) foi o terceiro Príncipe de Thurn e Taxis, Diretor Geral do Correio Imperial e Chefe da Casa Principesca de Thurn e Taxis, de 8 de novembro de 1739 até sua morte, em 17 de março de 1773. Alexandre Fernando serviu ao Sacro Imperador Romano-Germânico Carlos VII, ao Sacro Imperador Romano-Germânico Francisco I e ao Sacro Imperador Romano-Germânico José II, como Comissário Diretor da Dieta Imperial Perpétua em Frankfurt am Main e Regensburg, de 1 de fevereiro de 1743 até 1745 e, novamente, de 1748 até 1773.

Início de vida 
Alexandre Fernando era o primogênito, e único filho homem, de Anselmo Francisco de Thurn e Taxis e sua esposa, Maria Ludovica Ana Francisca, Princesa de Lobkowicz.

Comissário Diretor 
De 1 de fevereiro de 1743 até o ano de 1745, Alexandre Fernando serviu ao Sacro Imperador Carlos VII, como Comissário Diretor na Dieta Imperial Perpétua em Frankfurt am Main. Quando a Dieta mudou para Regensburg sob o comando de Francisco I, Alexandre Fernando foi reintegrado como Comissário Diretor, em 1748. Foi por esta razão que Alexandre Fernando mudou a residência principal da Casa Principesca de Thurn e Taxis de Frankfurt am Main para Regensburg. Em 30 de Maio de 1754, Alexandre Fernando foi integrado à Faculdade de Príncipes Imperiais.

Casamentos e família 
Uma noiva sugerida foi Johanna de Baden-Baden (1704-1726), única filha sobrevivente do falecido Margrave Luís Guilherme de Baden-Baden e sua esposa, (Regente de Baden-Baden, a partir de 1707) Sibila de Saxe-Lauenburg, mas a união nunca se realizou.

Alexandre,Fernando casou-se com a Margravina Sofia Cristina de Brandenburg-Bayreuth, filha de Jorge Frederico Carlos, Margrave de Brandenburg-Bayreuth, e sua esposa, a Princesa Doroteia de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, em 11 de abril de 1731 em Frankfurt am Main. Alexandre Fernando e Sofia Cristina tiveram cinco filhos:

 Princesa Sofia Cristina de Thurn e Taxis (batizada em 8 de dezembro de 1731 - 23 de dezembro de 1731)
 Carlos Anselmo, 4º Príncipe de Thurn e Taxis (2 de junho de 1733 - 13 de novembro de 1805)

 ∞ 3 de setembro de 1753 - Duquesa Augusta Isabel de Württemberg (30 de outubro de 1734 - 4 de junho de 1787)
 ∞ 1787 Isabel Hildebranda, Senhora de Train

 Princesa Luisa Augusta Carlota de Thurn e Taxis (27 de outubro de 1734 - janeiro de 1735)
 Príncipe Frederico Augusto de Thurn e Taxis (5 de dezembro de 1736 - 12 de setembro de 1755)
 Príncipe Luís Francisco Carlos Lamoral José de Thurn e Taxis (13 de outubro de 1737 - 7 de agosto de 1738)

Alexandre Fernando casou-se pela segunda vez com Luísa de Lorena, terceira filha de Luís II de Lorena-Brionne, Príncipe de Lambesc, e sua esposa, Joana Henriqueta de Durfort, em 22 de março de 1745, em Paris, mas ela faleceu em 6 de janeiro de 1747, sem deixar descendentes.

Alexandre Fernando casou-se pela terceira vez com a Princesa Henriqueta Maria Josefa de Fürstenberg-Stühlingen, filha de José Ernesto Guilherme, Príncipe de Fürstenberg-Fürstenberg, e sua esposa, a Condessa Ana Maria Teresa Eleonor de Waldstein, em 21 de setembro de 1750, em Regensburg. Alexandre Fernando e Henriqueta tiveram sete filhos:

 Princesa Maria Teresa de Thurn e Taxis (16 de janeiro de 1755 - 20 de dezembro de 1810)

 ∞ 20 de agosto de 1780 - Fernando, Conde de Ahlefeldt-Langeland

 Princesa Josefina de Thurn e Taxis (1 de agosto de 1759 - morreu jovem)
 Príncipe Henrique Alexandre de Thurn e Taxis (14 de setembro de 1762 - morreu jovem)
 Príncipe Francisco José de Thurn e Taxis (2 de outubro de 1764 - 20 de fevereiro de 1765)
 Princesa Maria Ana Josefa de Thurn e Taxis (28 de Setembro de 1766 - 10 de agosto de 1805)
 Princesa Maria Isabel Alexandrina de Thurn e Taxis (30 de novembro de 1767 - 21 de julho de 1822)

 ∞ 4 de novembro de 1790 - Carlos José, Landegrave de Fürstenberg (26 de junho de 1760 - 25 de março de 1799)
 ∞ José, Barão de Lasaberg (morreu em 15 de Março de 1855)

 Príncipe Maximiliano José de Thurn e Taxis (9 de maio de 1769 - 15 de Maio de 1831)

 ∞ 6 de junho de 1791 - Princesa Eleonora de Lobkowicz (22 de abril de 1770 - 9 de novembro de 1834)
 Deste casamento descende o Ramo tcheco da Casa de Thurn e Taxis.

Títulos e honrarias

Títulos 

 21 de Março de 1704 – 8 de novembro de 1739: Sua Alteza Sereníssima Príncipe Herdeiro de Thurn e Taxis
 8 de novembro de 1739 – 17 de Março de 1773: Sua Alteza Sereníssima Príncipe de Thurn e Taxis

Honrarias 

 Grão-Mestre da Ordem da Perfeita Amizade
 Cavaleiro da Ordem Austríaca do Tosão de Ouro

Ascendência

Referências

Bibliografia
 Wolfgang Behringer, Thurn und Taxis, Piper, München/Zurique 1990 
 Martin Dallmeier, Martha Schad: Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis. 300 Jahre Geschichte em Bildern. Verlag Friedrich Pustet, de Regensburg, 1996, .

Ligações externas 

 
Nascidos em 1704
Mortos em 1773
Católicos da Alemanha
Cavaleiros da Ordem do Tosão de Ouro
Casa de Thurn e Taxis